Witzelsberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Witzelsberg (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortschaft von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Witzelsberg (Gemeinden Lasberg, St. Oswald), Ortschaft von Lasberg und St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
Siehe auch:
 Witzenberg